Rouvier est un patronyme français notamment porté par :
 Jacqueline Rouvier (1949-), skieuse française
 Jacques Rouvier (1947-), pianiste français
 Jean Rouvier (?), historien et essayiste français
 Maurice Rouvier (1842-1911), homme politique français
 Paul Rouvier (1829-1918), homme politique français
 Pierre Rouvier (1742-1815 ?), miniaturiste français
 Charles Rouvier (1849-1915), diplomate français

Homonymie de patronyme